Der Mann in den Bergen ist der Name

 eines US-amerikanischen Spielfilms, siehe Der Mann in den Bergen (Film)
 einer US-amerikanischen Fernsehserie, siehe Der Mann in den Bergen (Fernsehserie)